Baby 81 steht für:

 Abilass Jeyarajah (* 2004), sri-lankisches Baby, das bei einer Flutkatastrophe von seinen Eltern getrennt wurde
 Baby 81 (Album), Musikalbum von Black Rebel Motorcycle Club (2007)